Правительство Нунавута — высший орган исполнительной власти канадской территории Нунавут, возглавляемый премьер-министром.

В связи с тем, что на территории действует беспартийная система, премьер-министр Нунавута выбирается из членов законодательного собрания территории на основе голосования. Таким же образом определяется весь состав правительства.

Текущий состав правительства 
Ниже представлен текущий (сентябрь 2010 года) состав правительства с указанием портфелей:

Примечания

Ссылки 
 
Политика Нунавута